Kretek (sigaret), sigaret met kruidnagel
 Kretek (Rowokele), plaats in Indonesië
 Kretek (Paguyangan), plaats in Indonesië
 Kretek (onderdistrict), onderdistrict in Indonesië